Audegisl, een Austrasische hofmeier in de 6e eeuw
Adalgisel (hofmeier), een dux en hofmeier in Austrasië van 634 tot 639
Adalgisel Grimo, een Frankisch edelman en diaken
Aldgisl, een Friese heerser